Корак — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Корак — сын Корона;
 Корак — итакиец, упомянутый в «Одиссее»;
 Корак — сатир;
 Корак — одна из собак Актеона.